OMON als Akronym von   (Otrjad Mobilny Ossobowo Nasnatschenija) – „Mobile Einheit besonderer Bestimmung“
 OMON (Belarus), Polizeieinheit in Belarus
 OMON (Russland), Polizeieinheit in Russland
 OMON (Tadschikistan), Polizeieinheit in Tadschikistan

Abkürzung